CICS pode ser uma referência a:

 CICS é uma abreviatura muito utilizada no Brasil para Associações de Empresários. Sua sigla é do nome Câmara da Indústria, Comércio e Serviços. Possui uma variante que pode ser CIC, quando se trata de uma Câmara de Indústria e Comércio. Sigla bastante utilizada no Rio Grande do Sul.

 CICS (Customer Information Control System) um monitor de transações, para computadores do tipo mainframe, muito utilizada por grandes corporações.

Desambiguações de siglas